В одиночному жіночому розряді тенісного турніру Відкритий чемпіонат Японії з тенісу 1986, який проходив в рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1986, Гелен Келесі здобула титул, у фіналі перемігши Беттіну Фулько 6-2, 6-2.

Сіяні гравчині 

 Бетсі Нагелсен (1-ше коло)
 Гелен Келесі (переможниця)
 Бет Герр (півфінал)
 Мерседес Пас (1-ше коло)

 Сьюзен Маскарін (1-ше коло)
 Барбара Геркен (1-ше коло)
 Іноуе Ецуко (чвертьфінал)
 Тіна Мочідзукі (1-ше коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Відкритий чемпіонат Японії з тенісу